En anglais maiden ou maidens peut signifier :
 Une femme 
 Maiden name, le nom de jeune fille

 Diverses expressions où "maiden" implique au sens figuré ce qui est nouveau, frais, intact, etc. :
 Maiden Castle 
 maiden flight = premier vol
 maiden over, un over au cricket
 Maiden race horse, 
 maiden speech, le premier discours d'une personnalité politique après son élection
 Maiden Voyage, le premier voyage d'un vaisseau

Patronymes 

 Anton Maiden (1980–2007), pseudonyme de Per Anton Gustafsson, musicien suédois, voir aussi Iron Maiden ;
 David Maiden ;
 Gregor Maiden ;
 Jennifer Maiden (1949-), poétesse australien ;
 Joe Maiden ;

 Joseph Henry Maiden (1859–1925), botaniste britannique et australien
 Michael Maidens (1987–2007), 
 Rita Maiden, actrice française de cinéma, de télévision et de théâtre,
 Willie Maiden (1928–76),

Géographie
 Maiden (Caroline du Nord), dans le comté de Catawba 
 Maiden Creek, un affluent de la rivière Schuylkill
 Maiden Island, Oban Bay, Écosse
 Maidens, South Ayrshire, Écosse
 Maidens (Virginie)
 The Maidens, Irlande du Nord
 le pic Maiden, un volcan des États-Unis, dans l'Oregon

Musique 
Iron Maiden : groupe britannique de heavy metal
Iron Maiden : album de 1980
Maiden Japan : album de 1981
Maiden England : album de 1988
The Essential Iron Maiden : album de 2005
Iron Maiden : groupe britannique de Hard rock des années 1970, sans lien avec le précédent.
Maiden Voyage : album de Herbie Hancock

Divers 
Rozen Maiden : manga du groupe féminin Peach-Pit
Maiden, nom du bateau sur lequel Tracy Edwards dirige, en 1989, le premier équipage entièrement féminin de la Whitbread Round the World Yacht Race.

Voir aussi 

 Maidenhead
 Maidenhead Locator System